Ставрополье:

 Ставрополье — Ставропольский край.
 Ставрополье — телерадиокомпания (ГТРК «Ставрополье»).
 «Ставрополье-2009» — бывший футбольный клуб из Ставропольского края.
 «Ставрополье-СКФУ» — женский гандбольный клуб.

См. также 
 Ставрополь (значения)